Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Kondratjew – rosyjski urzędnik państwowy, emigracyjny poeta, pisarz, publicysta, tłumacz
 Maksim Kondratjew – rosyjski hokeista
 Metody (Kondratjew) – rosyjski duchowny